Claude Montcharmont (1822-1851), criminel français du Morvan ;
 Charles Montcharmont (1870-1941), acteur français et directeur du théâtre des Célestins de 1906 à sa mort ;
 Gabriel Montcharmont (1940-2019), homme politique français.

Voir aussi 

 La  à Lyon dédicacée à Charles Montcharmont.